Bed - meubelstuk om in te slapen
 een perk bloemen of planten
 Laag (stratigrafie)
 Bed (single) - single van Joel Corry

 Hanscom Field - vliegveld in Bedford (Massachusetts) aangeduid met de IATA-code BED
 Eetbuistoornis of binge eating disorder - psychische aandoening

 B.E.D. - voormalige Nederlandse boyband

 Bachelor of Education -hbo-graad